De naam Kreuzberg ("Kruisberg") is in Duitstalige gebieden een veel voorkomende naam van plaatsen en bergen.

Plaatsen
Berlin-Kreuzberg, een stadsdeel van het Berlijnse district Friedrichshain-Kreuzberg
Kreuzberg (Altenahr), een dorp in de Verbandsgemeinde Altenahr
Kreuzberg (Hellenthal), een plaats in Noordrijn-Westfalen
Kreuzberg (Payerbach), een kadastrale gemeente in Neder-Oostenrijk
Kreuzberg (Wipperfürth), een kerkdorp van de gemeente Wipperfürth

Heuvels en bergen
Kreuzberg (Berlijn), heuvel in het gelijknamige Berlijnse stadsdeel;
Kreuzbergsattel (Karinthië), een pas in de Gailtaler Alpen, Karinthië;
Kreuzbergpas, een berg in Bozen-Zuid-Tirol
Kreuzbergpas, de bergpas over deze berg
Kreuzberg (Rhön) een berg in de Rhön
Kreuzberg (Ippendorf), heuvel bij de Duitse stad Ippendorf

Overig
Burg Kreuzberg, een slot in het Ahrdal, het stamhuis van de baronnen van Boeselager
Kreuzberg (klooster), een klooster op de Kreuzberg in de Röhn